Војковице могу бити:

 Војковице (Пољска), град у Пољској
 Војковице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Војковице (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република
 Војковице (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Војковице (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република